«Вымирающая порода» (, 2008) — фильм режиссёра Джоди Двайера.

Сюжет 
Между 1788 и 1868 годами Австралия была британской штрафной колонией. Земля Ван-Димена, нынешняя Тасмания, была самым ужасным местом заключений. Выжить было непросто, но некоторые сбежали. Александр Пирс по прозвищу «Пирожник» был одним из них.

В ролях 
 Натан Филлипс — Джэк
 Ли Уоннелл — Мэтт
 Мирра Фолкс — Нина
 Мелани Вальехо — Ребекка

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Джоди Двайер (Jody Dwyer)
 Сценарий: Майкл Буген (Michael Boughen), Род Моррис (Rod Morris), Джоди Двайер (Jody Dwyer)
 Продюсеры: Майкл Буген (Michael Boughen), Род Моррис (Rod Morris)
 Оператор: Джеффри Холл (Geoffrey Hall)
 Художник-постановщик: Джани Паркер (Janie Parker)
 Композитор: Нерида Тайсон-Чю (Nerida Tyson-Chew)
 Монтаж: Марк Перри (Mark Perry)
 Подбор актёров: Ануша Заркеш (Anousha Zarkesh)
 Художник по костюмам: Кэти Грэхам (Katie Graham)

Производство 
«After Dark Films»,  «Film Finance Corporation Australia»,  «Omnilab Media»,  «Ambience Entertainment»,  «Miropix»,  «Film Victoria».

Прокат 
«Hoyts Distribution» (Австралия, Новая Зеландия), «Darc Light»

Ссылки 
   
 

Фильмы ужасов 2008 года
Фильмы ужасов Австралии
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 2008 года